Beurey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Beurey im Département Aube

mit Namenszusatz:
Beurey-Bauguay im Département Côte-d'Or
Beurey-sur-Saulx im Département Meuse